Пётр Игна́тов:
 Игнатов, Пётр Иванович (1915—1968) — советский футболист.
 Игнатов, Пётр Иванович (род. 1961) — директор издательского дома «Липецкая газета».
 Игнатов, Пётр Иванович (1904—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Игнатов, Пётр Карпович (1894—1984) — советский общественный деятель, писатель.